Джар: 
 Джар (, ) — аварское село в Азербайджане
 Джар () — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области Узбекистана.
 Джар () — футбольный стадион в городе Ташкент (Узбекистан)
 Джар () — река в Кашкадарьинской области Узбекистана, правый приток Кашкадарьи
 Джар () или Джарарык — небольшой канал (арык) в Ташкенте, отвод Кукчи